Příjmení Olszewski nosí více významných osobností:

 Jan Olszewski (1930–2019) – polský politik a právník
 Karol Olszewski (1846–1915) – polský chemik, matematik a fyzik
 Michał Józef Olszewski (1868–1924) – rakouský agrární politik polské národnosti
 Michał Olszewski (spisovatel) (* 1977) – polský novinář, reportér, spisovatel, publicista a ekolog

Externí odkazy